

Entomologie 
 , mouche du genre Amiota de la famille des Drosophilidae
 , espèce de l'ordre des Coleopterae
 , espèce de l'ordre des Coleopterae

Patronyme 

  (1807-1858), patriote et général italien ;
 Antonello Allemandi (1957-), chef d'orchestre italien ;
 Luigi Allemandi (1903-1978), footballeur italien à l'origine de l'affaire ;
  (1912-), footballeur argentino-italien.

Autres 
 , maison d'édition italienne
 Affaire Allemandi, affaire de corruption du Torino Football Club